Players Tour Championship 2013/2014 – Turniej finałowy − ostatni, finałowy turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 18-23 marca 2014.

Nagrody i punkty rankingowe

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II miejsce: £ 38 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 10 000
Ostatnia 16: £ 5 000
Ostatnia 32: £ 2 500

Najwyższy break (turniej): £ 2 000
Pula nagród: £ 300 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 140, 109  Ronnie O’Sullivan
 136, 113, 107  Mark Allen
 133, 128, 123, 121  Joe Perry
 131, 117  Barry Hawkins
 130  Jimmy Robertson
 126  Anthony Hamilton
 121, 102  Marco Fu
 111  John Higgins
 102  Yu Delu

Przypisy

Bibliografia 
 PTC Finał na snooker.org

Players Tour Championship 2013/2014
2014 w Anglii
Preston